Нашха (Нашх, Нашаха) — историческая область в центральной части Северного Кавказа (юго-запад Чеченской Республики).
 Нашха (нашхо, нашхойцы, нашхоевцы, нашхинцы, общество-тайп Нашхой, Нашхо) — историческая нахская этногруппа, важный компонент в этногенезе современного чеченского народа.